

Pessoas 
Espen Lind
Eva Lind
Jenny Lind

Localidades 

Lind (Ahrweiler)
Lind (Mayen-Koblenz)

 Lind (Washington)

Desambiguação